La [https://uvp.mx/ Universidad del Valle de Puebla (UVP)] es una Universidad localizada en la ciudad de Puebla, México. Tiene alrededor de 5,000 alumnos entre sus dos planteles (Puebla y Tehuacán). Imparte Educación Media Superior (Bachillerato) y Nivel Superior (Licenciaturas en Sistema Escolarizado y Sistema Abierto) en las áreas de Negocios, Hospitalidad, Ciencias Sociales, Ingenierías, Salud, Artes y Humanidades; así como oferta académica de Posgrados y cursos en línea a través de Universidad Virtual.

Dentro de las áreas de estudio que abarca la Universidad del Valle de Puebla, podemos destacar la amplia oferta académica con la que cuenta. Las licenciaturas disponibles dentro de esta casa de estudios son: Arquitectura, diseño de modas, ciencias de la comunicación, pedagogía, producción y animación, lenguas extranjeras, diseño y comunicación gráfica, administración de empresas, administración turística, contaduría pública, gastronomía, criminología, derecho, negocios internacionales, mercadotecnia y publicidad, economía, enfermería, fisioterapia, cirujano dentista, psicología, nutrición, así como las ingenierías en: Sistemas y tecnologías de la información, industrial, mecánica y diseño automovilístico y mecatrónica.

A su vez cuenta con diversas actividades como conferencias, cursos extra escolares, seminarios, congresos, programas de intercambio actividades deportivas y concursos que complementan la educación del alumnado.

La UVP está incorporada a la Secretaría de Educación Pública SEP, es miembro y está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior FIMPES (Acreditación Lisa y Llana). Actualmente reconocida entre las mejores universidades de México de acuerdo al Ranking realizado por el periódico El Universal (México).

Historia 
La Universidad del Valle de Puebla abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1981 gracias a la visión, el pensamiento y la filosofía de un grupo de profesionistas: El Mtro. Jaime Illescas López, y los contadores Facundo Diego Guzmán y Sofía Martínez Méndez, quienes emprendieron la empresa de crear una de las primeras instituciones de educación superior privadas.

La Universidad del Valle de Puebla se constituyó legalmente el 5 de marzo de 1981, De acuerdo con la SEP, se estableció con las siguientes funciones principales: Impartir Educación Media Superior, establecer planes y programas de estudios, expedir certificados de estudios, constancias etc.

Infraestructura 
La Universidad del Valle de Puebla (UVP) inicio sus labores académicas el 17 de septiembre de 1981 en un pequeño edificio ubicado en la calle 25 Oriente n.º 616, el cual contaba con no más de 5 aulas, un pequeño jardín, y un recibidor. En el año de 1982, el número de alumnos inscritos se incrementó, por lo que se buscaron nuevas instalaciones en la calle 20 sur n.º 2542 colonia El Mirador Puebla, Puebla. El 26 de agosto de 1985 se inician cursos del ciclo escolar 85-86 en el centro histórico de la ciudad de Puebla.

Complejo Kukulcán 
El 4 de marzo de 1988 se coloca la primera piedra del inmueble más emblemático de la UVP, la etapa inicial de la construcción se concluyó a finales de 1989, la cual comprende la plaza cívica Netzahualcóyotl. El 12 de febrero de 1990 la institución traslado su sede central al actual complejo ubicado en la calle 3 Sur 5759, colonia El Cerrito.

Complejo Quetzalcóatl 
En el año 2003 El bachillerato universitario se encontraba ubicado en la 2 Sur 5945, colonia Bugambilias, para el 2008 estábamos inaugurando las nuevas instalaciones de este nivel escolar en la Privada de la 3 A sur 5732 y en tan solo medio año después se anexó al bachillerato el edificio ubicado en la Privada 3 A sur 5720, denominado actualmente Complejo Quetzalcóatl.

Con dicha ampliación se le incrementaron nuevas áreas en apoyo a la mejora académica como laboratorios de cómputo, el Centro de Aplicación de Idiomas (CAI) y diversos salones asignados a talleres que en ese momento ofrecía la UVP. A partir del 2014 comenzó la reestructuración de espacios educativos que componen el bachillerato de la UVP, entre las cuales destacan la moderna instalación de la Biblioteca y el incremento de 14 aulas con que se cuentan a la fecha.

Para el 16 de marzo del 2016 celebramos la colocación de la primera piedra del edificio que albergará 18 aulas, laboratorios de Computo, Ciencias Básicas y Física, a los que se sumarán áreas administrativas y espacio de esparcimiento para beneficio de la comunidad universitaria.

Complejo Calmécac 
Continuando con la ampliación de la infraestructura educativa en al año 2006 se adquirió el terreno de la 3 sur 5758, inaugurándose en agosto de 2007, un año después el 19 de septiembre de 2008 se anexó un inmueble al Complejo Calmécac.

Una de las características del complejo es la planeación estructural que otorga facilidades de desplazamiento a personas con limitaciones de movilidad, por lo cual el plantel cuenta con rampas y elevador.

Complejo Cuetlaxcoapan 
Este edificio está ubicado en la calle 3 sur 5718. Está equipado con laboratorios de gastronomía, coctelería, enología, charcutería y lácteos, horneado de pan y repostería. En 2006 se realizó la construcción y ampliación de las cocinas para las materias de gastronomía, teniendo contemplado brindar servicio a más de 800 alumnos, en el mismo inmueble se encuentra el Servicio Médico.

El 11 de marzo de 2016 Ciencias Básicas que beneficia a las licenciaturas en: Nutrición, Enfermería, Cirujano Dentista e Ingeniería Industrial. Asimismo, se hizo entrega a la comunidad estudiantil del taller de Ingeniería Mecánica y Diseño Automotriz.

Complejo Aztlán 
En 2009 se adquirió el edificio ubicado en la 5 sur 5906, col. El Cerrito, inaugurándose el 14 de septiembre de 2011.

Este conjunto, denominado Complejo Aztlán, albergan la Biblioteca «Mtro. Jaime Illescas López», El Gimnasio Chicáhuac, el Centro de Atención Psicológica (CAPs), la Cámara de Gessell, el Centro de Aplicación de Idiomas (CAI) y el Aula Magna Cuetlaxcoapan. En este edificio también se encuentran ubicadas las residencias UVP también conocidas como «Las Villas».

Complejo Tláloc 
El 18 de febrero de 2013 se puso en marcha el Complejo Tláloc, iniciando el la 3 Sur 5904. Aloja el área de ingenierías con espacios como el laboratorio de Robótica y la impresora 3D, también se encuentra el Bufete Jurídico, además de cubículos para áreas administrativas y área de esparcimiento con cafetería y mesa de billar.

Campus Tehuacán 
Este plantel inicio operaciones en la década de los 90 y para 1996 se consolidó el primer plantel de esta región del sur del estado, ubicado entonces en la 5 norte 233. En agosto de 2003, el Campus se trasladó a su nueva dirección en la 5 poniente 237 de la misma ciudad y un año más adelante inicio operaciones el Centro de Aplicación de Idiomas (CAI). Ante la creciente demanda estudiantil las instalaciones resultaron insuficientes, así en el 2006 adquirió dos nuevos edificios uno ubicado en la 4 Sur 321 y otro más en la 5 Poniente 405 con la finalidad de ampliar el mismo CAI y las instalaciones de la biblioteca, laboratorios de cómputo y aulas audiovisuales.

La creciente matrícula nuevamente obliga a ampliar los espacios educativos en esa región sur, por lo que se adquiere una hectárea en el Corredor Universitario (km 7 de la carretera Libramiento Tecnológico-San Marcos Necoxtla). Así es como el 18 de agosto de 2006 se colocó la primera piedra del complejo, actividad que formó parte del festejo del décimo aniversario de nuestra casa de estudios. Cuatro años después el 13 de agosto de 2010, es puesto en marca el Complejo Tehuacán como se conoce en la actualidad.

2011 
Se adquirió nuevos espacios, como la cancha de usos múltiples llamada Ollamaliztle, que significa ‘Juego de pelota golpeado con la cadera’.

2013 
Se inauguró la cancha de fútbol Teocalli (Templo casa de Dios). Siendo este mismo año cuando el Mtro. José Rodrigo Cuautle Parodi obtuvo el primer lugar del premio FIMPES en la modalidad de investigación.

2015 
Presentación de la nueva imagen de la Universidad del Valle de Puebla (UVP). En este año se realizó una re-estructuración del logotipo, colores institucionales y eslogan, dando así una evolución de ser una institución de impacto local o regional hacia una de trascendencia nacional e internacional.

El día de hoy la Universidad del Valle de Puebla (campus puebla) consta de 6 Edificios: Complejo Kukulcán, Complejo Calmecác, Complejo Aztlán, Complejo Cuetlaxcoapan, Complejo Tlaloc y Complejo Quetzacóatl.

Evolución de la oferta académica

Sistema escolarizado

1981 
 Administración de Empresas
 Turismo
 Contaduría Pública
 Relaciones industriales

1985 
 Computación Administrativa

1988 
 Derecho

1992 
 Diseño Publicitario (posteriormente Producción Publicitaria)
 Publicidad (Posteriormente Mercadotecnia y Publicidad)

1996 
 Administración Turística

1997 
 Gastronomía
 Ingeniería industrial
 Negocios Internacionales

2001 
 Psicología

2002 
 Ciencias de la Comunicación
 Comunicación Gráfica Publicitaria (Posteriormente Diseño y Comunicación Gráfica)
 Economía

2003 
 Lenguas Extranjeras

2006 
 Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información

2009 
 Ingeniería Mecatrónica
 Ingeniería Industrial

2011 
 Enfermería
 Cirujano Dentista
 Fisioterapia
 Producción y Animación

2012 
 Arquitectura
 Criminología

2014 
 Diseño de Modas
 Pedagogía
 Ingeniería Mecánica y Diseño Automotriz
 Nutrición

2016 
 Ciencias Políticas y Administración Pública
 Ingeniería Civil

Maestría

1989 
 Maestría en Administración

2002 
 Maestría en Mercadotecnia
 Maestría en Administración de Tecnologías de la Información

2005 
 Maestría en Administración de Instituciones Educativas
 Maestría en Derecho Corporativo (Posteriormente Derecho Corporativo Internacional)
 Maestría en Derecho Fiscal

2009 
 Maestría en Gestión de la Industria de la Hospitalidad
 Maestría en Psicopedagogía

2012 
 Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera

2015 
 Maestría en Cocina Mexicana

2016 
 Maestría en Administración de Instituciones de Salud

Sistema abierto

2002 
 Administración de Empresas

2004 
 Contaduría Pública
 Derecho
 Ingeniería Industrial

2011 
 Administración de Hoteles y Restaurantes

Doctorado

2014 
 Doctorado en Alta Dirección

En línea

2015 
 Licenciatura en Administración de Empresas

2016 
 Maestría en Innovación Docente

Servicios adicionales

Centro de Atención Psicológica (CAPs) 
Es un espacio de servicio profesional equipado con dos consultorios para atención integral al público y comunidad UVP en las áreas de: Orientación vocacional, educativa, terapias individuales, familiares, de pareja, talleres grupales y conferencias, donde alumnos de psicología debidamente asesorados por especialistas aplican sus conocimientos en contextos reales.

Univatour (agencia de viajes) 
Fue fundada por el Mtro Jaime Illescas López para otorgar servicios de recreación a la comunidad UVP, inicia labores como un taller para la licenciatura de turismo en 1992 y en 2001 obtiene su cédula de inscripción en el Registro Nacional de Turismo.

En 2009 obtiene el certificado por SECTUR como Empresa Turística Modelo del programa «Moderniza» (Distintivo M), donde señala que UNIVATOUR cuenta con la capacidad de innovación y calidad testimonial en el servicio, enfocada hacia la satisfacción de las necesidades de sus clientes, accionistas, colaboradores y sociedad en general.

Bufete jurídico 
Desde 2002 brinda asesoría a la comunidad universitaria y al público en el ámbito legal (civil, mercantil y administrativo) y permite que los alumnos de la carrera de Derecho realicen prácticas para desarrollar sus habilidades en gestión y litigio, asesorados por el Departamento Jurídico

Bufete contable Balam 
Desde 2010 otorga asesorías, trámites contables y fiscales, declaraciones informativas mensuales, anuales, pagos y actualización al público y comunidad UVP. Los alumnos de Contaduría Pública realizan prácticas contables asesorados por expertos y catedráticos de la institución, contribuyendo a la formación integral de los pasantes de esta licenciatura

Símbolos Institucionales

Escudo 
La imagen universitaria fue diseñada por el Ing. Rubén García Palacios, el frente central con la figura Quetzalcóatl, al fondo se encuentra el valle de Cuetlaxcoapan donde las nubes indican la lluvia y simboliza la fertilización de la tierra, además de los volcanes (Popocatépetl e Iztaccíhualt), los portales en la parte superior y un ángel son símbolos de la Ciudad de Puebla coronando el escudo, colores institucionales blanco.

Bandera UVP 
Significa ‘Recinto de la sangre en movimiento en el corazón’.

Himno UVP 
El Himno oficial de la Universidad del Valle de Puebla fue presentado oficialmente en el año 2000 y tiene como objetivo consolidar el sentido de pertenencia y compromiso de los estudiantes, profesores y egresados.

Logotipo 
Originalmente el logotipo estaba integrado por las siglas de la Universidad, bajo ellas figuraba enmarcado el Valle de Puebla con sus dos colosos volcánicos. Años más tarde la imagen se modificó integrando elementos de mayor dinamismo cromático, destacando los colores emblemáticos de la identidad que deseaba conectase con la exigencia modera del emprendedurismo.

Sin embargo, ante el panorama globalizador y la necesidad de proyectarnos más allá de los horizontes locales, en 2015 iniciamos una transformación de imagen que apuntara hacia nuevos tiempos, donde la evolución, la consolidación y la superación individual e institucional fueran el reflejo de una institución vanguardista y cosmopolita.

Sable, la mascota de espíritu indómito 
Una pantera de incomparable agilidad, aguda visión y fácil adaptación a los medios más diversos, fue elegida con tino para representar el espíritu felino de los emprendedores y la comunidad UVP; impulsando la competitividad, la honestidad y la solidaridad en los diferentes escenarios que habitamos y transformamos.

Su nombre: «Sable». Fue elegida como la mascota oficial en agosto de 2004 y adaptada en caricatura por artistas académicos de esta Universidad.

Principios 
 La formación profesional.
 La investigación.
 La libertad de Información, el análisis, discusión y crítica.
 El desarrollo armónico a su interior y
 El servicio a la comunidad.

Valores 
 Honestidad
 Justicia
 Equidad
 Solidaridad
 Responsabilidad
 Compromiso
 Respeto
 Tolerancia
 Lealtad
 Integridad
 Prudencia
 Orden

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web de la Universidad del Valle de Puebla.
 Facebook. UVP Campus Puebla.
 Twitter. UVP Puebla.
 Sitio oficial. Canal WEBUVP.

Universidades privadas de México
Universidades del estado de Puebla
Universidades de México fundadas en el siglo XX
Instituciones educativas establecidas en 1981
México en 1981
Cultura de Puebla de Zaragoza